Coryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coryville (Ohio)
 Coryville (Pennsylvania)